Живена:

 Другое название Живы - западнославянского женского божества
 Живена (общество) — словацкое женское общество